У́лица Блохина́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Блохина — улица в Новополоцке.

Россия 
 Улица Блохина — улица в Ишимбае.
 Улица Блохина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Блохина — улица в селе Романовка.
 Улица Блохина — улица в Москве.